Moulin Blanc (Leers), een windmolen te Leers
Moulin Blanc (Saint-Amand-les-Eaux), een windmolen te Saint-Amand-les-Eaux